Ву́гі́льник — робітник вугільної промисловості.
 Вугільник — тип судна спеціальної будови, призначеного для перевезення вугілля.

Див. також 
 Вугляр